Сыропя́тское — топоним.

 Сыропятское — обгонный пункт на главном ходу Транссиба.
 Сыропятское — железнодорожная станция (населённый пункт) в Кормиловском районе Омской области.
 Сыропятское — село в Кормиловском районе Омской области.

См. также 
 Сыропятская